Fanatismo
Fanatismo religioso
Fanático Futebol Clube
Juggernaut — personagem da Marvel Comics, nomeado Fanático no Brasil